Doktor No – powieść Iana Fleminga
 Doktor No – film z 1962 roku